Stare Miasto – comune polacco
 Stare Miasto – centro storico di Breslavia
 Stare Miasto – centro storico di Cracovia